…Suki xxx/Jyunni ji mae no Tsuderella est le single de Misono sorti sous le label Avex Trax le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, il reste classé pendant 2 semaines, pour un total de  exemplaires vendus. Il sort en format CD, CD+DVD et une version pour le fan club.

Jyunni ji mae no Tsuderella 〜Piano Ver.〜 a été utilisé comme thème musical pour la série HIRUOBI! sur TBS. Jyunni ji mae no Tsuderella et …Suki xxx se trouvent sur l'album Me.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle des singles
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Misono
Single musical sorti en 2010